Lapinlahti kan syfta på:

 Lapinlahti – en kommun i landskapet Norra Savolax i Finland, se Lapinlax
 Lappviken (finska Lapinlahti) – en vik och stadsdel i Helsingfors stad 
 Lapinlahti eller Portimojärvi – en sjö i Lappland, Finland